Phước Thuận (Bà Rịa-Vũng Tàu), een xã in district Xuyên Mộc, provincie Bà Rịa-Vũng Tàu
 Phước Thuận (Bình Định), een xã in district Tuy Phước, provincie Bình Định
 Phước Thuận (Ninh Thuận), een xã in district Ninh Phước, provincie Ninh Thuận